James Campbell – brytyjski oszczepnik
 James Campbell – poczmistrz generalny Stanów Zjednoczonych
 Freddie Foxxx – amerykański raper